Соревнования в пятиборье у женщин чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Праге прошли 6 марта 2015 года на «O2 Арене». К участию были допущены 15 сильнейших многоборок на основе результатов, показанных в летнем сезоне 2014 года и зимнем 2015-го

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде пятиборья | EB — Высшее европейское достижение в отдельном виде пятиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов Европы в отдельном виде пятиборья | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Бег на 60 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 60 метров с барьерами.

На старт в 2 забегах вышли 14 семиборок из 10 стран.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в высоту.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в толкании ядра.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в прыжке в длину.

Бег на 800 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборок в беге на 800 метров.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 

пятиборье